|-
| (158201) 2001 SG18||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158202) 2001 SY20||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158203) 2001 SA27||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158204) 2001 SV46||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158205) 2001 SV48||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158206) 2001 SL52||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158207) 2001 SK55||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158208) 2001 SW57||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158209) 2001 SG59||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158210) 2001 SO60||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158211) 2001 SQ67||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158212) 2001 SU83||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158213) 2001 ST87||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158214) 2001 SU107||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158215) 2001 SL110||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158216) 2001 SV113||||20 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (158217) 2001 SJ122||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158218) 2001 SG123||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158219) 2001 SZ136||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158220) 2001 SV139||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158221) 2001 SG162||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 158222 Маніколас (Manicolas)||||20 вересня 2001||Ле-Крезо||Жан-Клод Мерлен
|-
| (158223) 2001 SS182||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158224) 2001 SJ184||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158225) 2001 SB202||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158226) 2001 SK217||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158227) 2001 SO220||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158228) 2001 SF226||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158229) 2001 SG239||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158230) 2001 SH247||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158231) 2001 SJ256||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158232) 2001 SO267||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (158233) 2001 SE272||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158234) 2001 SG282||||26 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158235) 2001 SV293||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158236) 2001 SR307||||21 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158237) 2001 SX314||||25 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158238) 2001 SP353||||23 вересня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (158239) 2001 TW2||||6 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158240) 2001 TD3||||7 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 158241 Yutonagatomo||||12 жовтня 2001||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (158242) 2001 TM24||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158243) 2001 TS26||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158244) 2001 TL47||||14 жовтня 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (158245) 2001 TF60||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158246) 2001 TV60||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158247) 2001 TU61||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158248) 2001 TY61||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158249) 2001 TS63||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158250) 2001 TP65||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158251) 2001 TT74||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158252) 2001 TB76||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158253) 2001 TS78||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158254) 2001 TD92||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158255) 2001 TB96||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158256) 2001 TD109||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158257) 2001 TY126||||13 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (158258) 2001 TM130||||8 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158259) 2001 TL132||||11 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158260) 2001 TP148||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158261) 2001 TB155||||11 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (158262) 2001 TN175||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158263) 2001 TW177||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158264) 2001 TZ177||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158265) 2001 TW180||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158266) 2001 TW190||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158267) 2001 TZ193||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158268) 2001 TJ199||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158269) 2001 TR208||||11 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158270) 2001 TT208||||11 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158271) 2001 TH231||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158272) 2001 TE234||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158273) 2001 UP2||||18 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (158274) 2001 UM5||||18 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (158275) 2001 UK8||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158276) 2001 UA12||||23 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (158277) 2001 UC15||||24 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (158278) 2001 UF16||||25 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (158279) 2001 UQ28||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158280) 2001 UC30||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158281) 2001 UP30||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158282) 2001 UR34||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158283) 2001 UP41||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158284) 2001 UF46||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158285) 2001 UV62||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158286) 2001 UZ65||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158287) 2001 UH75||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158288) 2001 UX77||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158289) 2001 UB81||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158290) 2001 UQ85||||16 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (158291) 2001 UN91||||18 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158292) 2001 UA100||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158293) 2001 UE100||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158294) 2001 UK104||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158295) 2001 UO107||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158296) 2001 UJ115||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158297) 2001 UN118||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158298) 2001 UL122||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158299) 2001 UC126||||23 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158300) 2001 UD129||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

158200